Покер тур „Партуш“ е покер турнир провеждан във Франция от 2008 година насам.

Резултати

2008

2009

2010

Външни препратки 
 Site officiel

Източници 

 Покер онлайн 
 Покер бонуси 
 Покер зали 

Покер турнири